6N steht für:
 Niger Airlines (IATA-Code), nigrische Fluggesellschaft
 Nordic Airways (IATA-Code), schwedische Fluggesellschaft
 VW Polo III, Fahrzeugmodell von Volkswagen (Typenbezeichnung)

6N